Royal Rumble (1989) — второе в истории рестлинг-шоу Royal Rumble, организованное World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Оно состоялось 15 января 1989 года на арене The Summit в Хьюстоне, Техас.

На шоу было проведено шесть матчей, включая два темных матча. Главным событием стал матч «Королевская битва», который выиграл Большой Джон Стадд, последним устранив Теда Дибиаси, чтобы выиграть матч.

Результаты

Матч «Королевская битва»

Остальные

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные соревнования в Хьюстоне
Январь 1989 года